Rabes ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rabes (1871–1942), deutscher Manager
 Max Rabes (1868–1944), deutscher Maler